Katsumi Kihara é um ex-diretor do Banco Bradesco, denunciado na Comissão Parlamentar de Inquérito dos Títulos Públicos, conhecida também como CPI dos Precátorios. Tal CPI inveistigava a acusação de que seis prefeituras ou governos estaduais descontavam títulos públicos para o pagamento de precatórios, sem licitação e com valores maiores. Os mesmos títulos eram, em seguida, negociados com deságio.

Katsumi Kihara foi denunciado pelo Ministério Público Federal.

O Bradesco recebeu, na íntegra, os 480 milhões de reais do valor de face dos títulos.

Empresários do Brasil
Brasileiros de ascendência japonesa